Cleistocystis är ett släkte av svampar. Cleistocystis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cleistocystis